Мастерс 1982 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1982 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 26 по 31 января 1982 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Терри Гриффитса со счётом 9:5.

Примечательные факты 

 Для Терри Гриффитса это был уже третий финал Мастерс подряд.
 Джимми Уайт впервые принял участие на Мастерс.
 Тони Мео, сделавший высший брейк турнира в 136 очков в четвертьфинале, в полуфинале уступал Дэвису 0:5, но окончательно проиграл лишь со счётом 4:6.
 Предыдущий чемпион, а также финалист турнира последних 4 лет Алекс Хиггинс проиграл в полуфинале.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 27 000
 Победитель: £ 8 000

Высший брейк 

 136 — Тони Мео

Результаты

Первый раунд 

Матчи из 9 фреймов

 Рэй Риардон 5:3 Деннис Тейлор  
 Дуг Маунтджой 5:4 Джон Спенсер  
 Тони Мео 5:2 Дэвид Тейлор  
 Эдди Чарльтон 5:4 Джимми Уайт

Плей-офф

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1982 год в снукере